Ка́таянокка (, , на столичном диалекте Skatta) — район Хельсинки на западном берегу исторической части города, граничит с районом Круунунхака. Ориентир — Успенский Собор, который виден с Сенатской площади.

История 
Изначально Катаянокка был полуостровом, который отделял Северную городскую гавань от Южной, но теперь от материка его отделяет Катаянокский канал.

Достопримечательности 
На острове расположены:
 Успенский собор, построенный в 1868 году по проекту архитектора А. М. Горностаева;
 Здание МИДа Финляндии, построенное в 1825 году по проекту архитектора Энгеля;
 Бывшая тюрьма в форме креста, переделанная в начале XXI века в отель
 Здания начала XX века в стиле финского модерна

 Планы
 Музей Гуггенхайма в Хельсинки
 Колесо обозрения. 21 февраля 2013 года хельсинкская городская комиссия по вопросам недвижимости приняла решение о передаче в аренду британской компании United International Leisure AG земельного участка в Катаянокка под строительство второго в городе колеса обозрения. Планируется, что оно откроется 1 мая 2013 годаНа берегу залива может вырасти Колесо обозрения  // helsinki.ru — 18 февраля 2013..

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Карта района, постройки старой части

Районы Хельсинки
Острова Хельсинки